Osoby o tym nazwisku:
 Alfonso Obregón – ekwadorski piłkarz 
 Álvaro Obregón – meksykański generał, polityk
 Marta Obregón – rzymskokatolicka duchowna